Felipe Muñoz puede referirse a:

 Felipe Muñoz Flores (1985-), futbolista chileno;
 Felipe Muñoz Gómez (19??-), economista colombiano;
 Felipe Muñoz Kapamás (1951-), nadador mexicano;
 Felipe Muñoz Vallejos (1982-), sociólogo y político chileno, actual Alcalde de la comuna de Estación Central;
en:Felipe Muñoz (disambiguation)